Гюнтерслебен (Бавария) — коммуна в Баварии
 часть коммуны Гюнтерслебен-Вехмар в Тюрингии